Paya Dua (Makmur), een plaats in Indonesië
Paya Dua (Peudawa), een plaats in Indonesië
Paya Dua (Woyla), een plaats in Indonesië
Paya Dua (Banda Baro), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing